Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji ABN AMRO World Tennis Tournament 2013 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený Švýcar Roger Federer, který ve čtvrtfinále podlehl francouzskému hráči Julienu Benneteauovi.

Titul získal druhý nasazený Argentinec Juan Martín del Potro, který ve finále zdolal Benneteaua po dvousetovém průběhu 7–6(7–2) a 6–3.

Nasazení hráčů 
  Roger Federer (čtvrtfinále)
  '''Juan Martín del Potro (vítěz)
  Jo-Wilfried Tsonga (1. kolo)
  Richard Gasquet (2. kolo)
  Gilles Simon (semifinále)
  Andreas Seppi (1. kolo)
  Jerzy Janowicz (1. kolo)
  Florian Mayer ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2013
ATP World Tour 2013